Howell (Utah)
 Matilda Howell, o Linda Howell (Ohio, 1859 - 1939), tiradora amb arc estatunidenca
 Howell-Bunger, tipus de vàlvules de regulació de cabal de desguàs, de concepció simple i robusta 
 Musaranya de Howell (Sylvisorex howelli), espècie de mamífer de la família de les musaranyes endèmica de Tanzània